Kardos – comune nella provincia di Békés in Ungheria

Persone 
 Dezider Kardoš – compositore slovacco
 Ferdinand Kardoš – calciatore cecoslovacco
 Ferenc Kardos – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ungherese
 Géza Kardos – cestista ungherese
 József Kardos – ex calciatore ungherese